Atlanta Rhythm Section, иногда сокращенно ARS, - американская группа южного рока, образована в 1970. В текущем составе два основателя группы - клавишник Дин Дотри (единственный постоянный участник) и вокалист Родни Хусто, а также новые участники: гитаристы Дэвид Андерсон и Стив Стоун, и барабанщик Джим Килинг.

Карьера 
Группа образована в 1970 году бывшими участниками Candymen и Classics IV , как сессионный коллектив для недавно открытой Studio One в Доравилле, Джорджия, недалеко от Атланты. Поучаствовав в записях других исполнителей, они решили стать настоящей группой со своими собственными правами. В оригинальный состав вошли вокалист Родни Хусто, гитарист Барри Бэйли, басист Пол Годдард, клавишник Дин Дотри, и барабанщик Роберт Никс. Гитарист Джеймс Б. Кобб младший присоединился к группе в начале 1972. Хусто покинул группу после первого альбома и был заменен Ронни Хаммондом. Бадди Буйе, менеджер и продюсер группы, является соавтором большинства песен группы. Певец христианской музыки и южного рока Милон Лефевр принял участие в записи песни "Jesus Hearted People", попавшей на альбом Third Annual Pipe Dream. Интересно, что Барри Бэйли, Пол Годдард, и Дин Дотри, до создания ARS, были участниками аккомпанирующей Лефевру группы.

В 1996 году группа была включена в Музыкальный Зал Славы Джорджии ().

Классические песни 
Хотя они и не добились такого коммерческого успеха как Lynyrd Skynyrd или The Allman Brothers, у них была длинная череда хитов, два из которых вошли в Топ 10 - "So Into You", "Imaginary Lover", плюс песни - фавориты фанов, такие как "Boogie Smoogie", "Jukin'", and "Georgia Rhythm". Atlanta Rhythm Section оказали влияние на ряд рок и кантри исполнителей, в частности Трэвиса Тритта (), который сделал каверы на песни "Back Up Against the Wall" и "Homesick". Группа Shudder to Think сделала кавер на "So Into You". Вайнонна Джадд записала на своем альбоме 1993 года песню "Rock Bottom", написанную Коббом и Буйе. Гарт Брукс на альбоме Scarecrow записал песню Кобба/Буйе "Mr. Midnight".

Смерти бывших участников 
 Р. Ж. Вили умер 13 ноября 1999 года от сердечного приступа в возрасте 37 лет.
 Ронни Хаммонд умер 14 марта 2011 года в городе Форсайт, Джорджия в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности.
 Роберт Никс умер 20 мая 2012 года, в баптистской мемориальной больнице в Мемфисе, Теннесси, в возрасте 67 лет, от осложнений после операции; он страдал от диабета и множественной миеломы.
 Пол Годдард умер 29 апреля 2014 года от рака (по словам его менеджера) в возрасте 68 лет.
 Дин Дотри  умер 26 января  2023 года  в возрасте 76 лет.

Участники группы 
 Текущий состав
 Дин Дотри () - клавишные, вокал (1970-2023)
 Родни Хусто () - вокал (1970-1972, 1983, 2011 г.-настоящее время; подменял вокалиста в апреле 2008)
 Стив Стоун () - бас-гитара (1986-1988), гитара (соло-гитара начиная с 2007 года), гармоника, бэк-вокал (1988-настоящее время)
 Джим Килинг () - ударные (1999-настоящее время)
 Дэвид Андерсон () - гитара, бэк-вокал (2007-настоящее время)
 Джастин Сенкер () - бас (1992-2011, июнь 2014-настоящее время)

Дискография

Студийные альбомы 
Atlanta Rhythm Section — 1972
Back Up Against the Wall — 1973
Third Annual Pipe Dream — 1974 (#74 в США)
Dog Days — 1975 (#113 в США)
Atlanta Rhythm Section — 1976 (#154 в США)
Red Tape — 1976 (#146 в США)
A Rock and Roll Alternative — 1976 (#11 в США)
Champagne Jam — 1978 (#7 в США)
Underdog — 1979 (#26 в США)
The Boys from Doraville — 1980 (#65 в США)
Quinella — 1981 (#70 в США)
Truth in a Structured Form — 1989
Eufaula — 1999

Концертные альбомы 
Are You Ready! — 1979 (#51 в США)
Live at The Savoy, New York October 27, 1981 — 2000
Extended Versions — 2011

Сборники 
The Best of Atlanta Rhythm Section — 1982
Atlanta Rhythm Section '96 — 1996
The Best of Atlanta Rhythm Section — 1997
Partly Plugged — 1997
Best Of The Atlanta Rhythm Section — 1997
20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Atlanta Rhythm Section — 2000
Anthology: Greatest & Latest — 2007

Хит-синглы 
Doraville — 1974 (#35 в США)
Angel — 1975 (#79 в США)
Free Spirit — 1976 (#85 в США)
Jukin — 1976 (#82 в США)
Dog Days — 1977 (#64 в США)
Georgia Rhythm — 1977 (#68 в США)
Neon Nites — 1977 (#42 в США)
So In To You — 1977 (#7 в США)
Champagne Jam — 1978 (#43 в США)
I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight — 1978 (#14 в США)
Imaginary Lover — 1978 (#7 в США)
Do It or Die — 1979 (#11 в США)
Spooky — 1979 (#17 в США)
I Ain't Much — 1980 (#101 в США)
Silver Eagle — 1980 (#75 в США)
Alien — 1981 (#16 в США)

Примечания

Ссылки 
 АРС Официальный сайт
 Нью-Джорджия Энциклопедия
 Atlanta Rhythm Section на discogs.com

Группы южного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1970 году